

Cinema
Togetherness – film del 1970 diretto da Arthur Marks

Musica
Togetherness – album del 1959 di Lenny Bruce
Togetherness – album del 1965 di Don Cherry
Togetherness – album del 1967 di Allan Sherman
Togetherness – album del 1978 dei L.T.D.
Togetherness – album del 2003 di Gretchen Phillips 
Togetherness – album del 2005 di Ronnie Aldrich

Televisione
Togetherness – serie televisiva statunitense di HBO

Pagine correlate
Together